Mistrzostwa Europy w Zapasach 2011 odbyły się w dniach 29 marca - 3 kwietnia 2011 w Dortmundzie (Niemcy).

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni

styl wolny 
 Adam Bieńkowski (AKS Białogard) − 17. (55 kg)
 Rafał Statkiewicz (WKS Grunwald Poznań) − 18. (60 kg)
 Adam Sobieraj (WKS Grunwald Poznań) −  13. (66 kg)
 Sebastian Jezierzański (Dąb Brzeźnica) − 17. (74 kg)
 Maciej Balawender (WKS Grunwald Poznań) − 5. (84 kg)
 Kamil Skaskiewicz (AKS Białogard) − 11. (96 kg)
 Arkadiusz Kordus (WKS Grunwald Poznań) − 13. (120 kg)

styl klasyczny 
 Mariusz Łoś (Agros Zamość) − 8. (55 kg)
 Edward Barsegjan (Cartuzia Kartuzy) − 7. (60 kg)
 Edgar Melkumow (Cartuzia Kartuzy) − 21. (66 kg)
 Julian Kwit (WKS Śląsk Wrocław) − 22. (74 kg)
 Damian Janikowski (WKS Śląsk Wrocław) − 5. (84 kg)
 Andrzej Deberny (AKS Piotrków Trybunalski) − 17. (96 kg)
 Kamil Błoński (MKZ Unia Racibórz) − 13. (120 kg)

kobiety 
 Iwona Matkowska (Agros Żary) – brązowy medal (48 kg)
 Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 9. (51 kg)
 Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm) – brązowy medal (55 kg)
 Agata Pietrzyk (Suples Kraśnik) – 8. (59 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 16. (63 kg)
 Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald Poznań) – brązowy medal (72 kg)

Końcowa tabela medalowa

Medaliści

mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 

Mistrzostwa Europy w zapasach
2011 w sporcie
Sport w Dortmundzie